Het wereldkampioenschap curling voor vrouwen 2019 werd van 16 tot en met 24 maart 2019 gehouden in de Deense stad Silkeborg. Canada was titelhouder, maar voor het eerst in twintig jaar wist het Canadese team zich niet te plaatsen voor de play-offs.
Zwitserland werd wereldkampioen door in de finale met 8-7 te winnen van Zweden.

Overzicht 
Het was de 41ste editie van het wereldkampioenschap voor vrouwen, en de tweede die in Denemarken werd georganiseerd. Canada en de Verenigde Staten namen deel uit de Amerikaanse zone. Uit de Europese zone kwalificeerde naast gastland Denemarken de top zes van het Europees kampioenschap 2018 zich rechtstreeks. Dat waren Zweden, Zwitserland, Duitsland, Rusland, Letland en Schotland. Voor de Pacifisch-Aziatische zone waren Japan en Zuid-Korea de twee beste teams van het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap en via het World Qualification Event 2019 plaatsten China en Finland zich.
Ook dit jaar werden 13 teams uitgenodigd, waarvan de beste zes landen zich plaatsten voor de play-offs.

Zwitserland won de finale met 8-7 van Zweden. Voor Zwitserland was het de zevende wereldtitel. Korea vervolledigde het podium door in de kleine finale met 7-6 van China te winnen.

Groepsfase 

^Het was de eerste keer in twintig jaar dat Canada zich niet voor de play-offs van een wereldkampioenschap wist te plaatsen.

Play-offs

Derde plaats 
Zondag 24 maart 2019, 10:00 uur

Finale 
Zondag 24 maart 2019, 16:00 uur

Eindstand

Externe links 
worldcurling.info wwcc2019
wwcc2019 livescores

Curling in 2019
Wereldkampioenschap curling
Curling
Sport in Silkeborg